Баражите в зона Европа по време на Квалификациите за Световното първенство през 2014 ще се противопоставят най-добрите 8 отбора, завършили на второ място от 9-те групи от груповата фаза на квалификациите. Победителите от четирите мача на разменено гостуване ще се класират за финалите в Бразилия. Мачовете наричани, баражи или плейофи ще се състоят на 15 и 19 ноември 2013.

Жребият бе изтеглен на 21 октомври 2013 в Цюрих. Класацията на ФИФА за октомври 2013 разпределя поставянето на отборите в двете урни.

Класирани отбори 
Осемте най-добри втори отбора от деветте групи се класират за баражите; една от тях е с един отбор по-малко; мачовете срещу последния в групата не се зачитат в класирането.

Класиране на вторите отбори

Поставяне 
Жребия за баражите бе изтеглен на 21 октомври 2013 в Цюрих, класирането на ФИФА за октомври 2013 определи поставянето от отборите (отбелязано в скобите).

Отборите, които ще участват в баражите са:

Мачове 

|}

Външни препратки 
 Програма и резултати (FIFA.com)
 Програма и резултати (UEFA.com)

УЕФА Баражи